«Совесть» — пятисерийный советский детективный телефильм 1974 года по сценарию Василия Ардаматского. Премьера на телевидении — 26 августа 1974 года.

Сюжет 
В доме на одной из улиц Москвы совершено загадочное убийство. В ходе расследования выясняется, что оно связано с событиями Великой Отечественной войны.

В 1944 году из фашистского концлагеря (шталага 113) накануне уничтожения заключённых бежали трое советских военнопленных. Вместе с ними четвёртым бежал один из надсмотрщиков и экзекуторов лагеря, предатель родины Федор Дросов, который и помог устроить побег, чтобы скрыть свои преступления. При пересечении нейтральной полосы он был тяжело ранен, и остальные бежавшие посчитали его убитым. Трое беглецов удачно добрались до расположения передовых частей наступающей Красной Армии и сообщили о планах уничтожения заключенных шталага 113. Для спасения узников в лагерь направили танковый батальон с десантом пехоты.

Во время проверки в особом отделе части все трое беглецов показали, что бежавший с ними и погибший на «нейтралке» был одним из узников лагеря. Позже выяснилось, что Дросов выжил и с документами казнённого Леонида Уварова был отправлен в госпиталь. У беглецов возникает дилемма: сообщить СМЕРШевцам, что бежавший с ними четвёртый — предатель и палач, но тогда они лишатся оказанного им доверия и попадут под подозрение в сотрудничестве с нацистами, или на время оставить всё как есть, а с преступником разобраться позже? Дело осложняется предполагаемым наличием сфабрикованных Дросовым и спрятанных в укромном месте документов, изобличающих беглецов как фашистских пособников...
 
Проходит много лет. Случайная встреча с одним из участников побега и страх перед разоблачением заставляют спокойно жившего до сего дня военного преступника пойти на убийство опасных свидетелей…

Фильм снимали в Москве в районе метро «Щелковская» на улице Уральской, а также в Ялте, Риге, Киеве, Красноярске.

В ролях

В главных ролях

Второстепенные роли

В эпизодах 
 1-я серия — Светлана Агеева, Лидия Говорухина, Альберт Иричев, Е. Мартынова
 2-я серия — Нина Емельянова, Нелли Зиновьева
 3-я серия — Л. Ильина, Э. Кавтарадзе, Н. Кубарева
 4-я серия — Борис Беляков (в титрах Б. Беляев), Леонид Елинсон, И. Ильенко, В. Красотин, Лев Прыгунов (нет в титрах)
 5-я серия — Альберт Иричев, Павел Тимченко, С. Артёмов

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Юрий Кавтарадзе
 Сценаристы — Юрий Кавтарадзе, Василий Ардаматский
 Оператор — Юрий Схиртладзе
 Композитор — Джон Тер-Татевосян
 Художник — Александр Бойм 
Информация о фильме и его создателях: В. Пешкова. По закону «Совести» https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/news/1477 (23 января 2023 г.)
Телевизионные мини-сериалы 1970-х годов‎
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1974 года
Телесериалы ТО «Экран»
Драматические телесериалы СССР
Детективные телесериалы СССР
Телесериалы на русском языке
Фильмы Юрия Кавтарадзе
Телесериалы о милиционерах
Фильмы о Крыме